Bemanevika (berg), een berg in het noorden van Madagaskar
 Bemanevika (plaats), een plaats in het noorden van Madagaskar, gelegen in de regio Sava